Bridgewater kan verwijzen naar:

Plaatsnamen
In Australië:
 Bridgewater (Zuid-Australië)
 Bridgewater (Tasmanië)
 Bridgewater On Loddon

In Canada:
Bridgewater (Canada)

In de Verenigde Staten:
Bridgewater (Iowa)
Bridgewater (Massachusetts)
Bridgewater (New York)
Bridgewater (Pennsylvania)
Bridgewater (South Dakota)
Bridgewater (Virginia)
Bridgewater (Connecticut)

In Engeland:
Bridgwater, graafschap Somerset

Media
Bridgewater (podcastserie), Amerikaanse podcastserie uit 2021